Железничка станица Панчево може бити:

 Железничка станица Панчево–главна
 Железничка станица Панчево–варош
 Железничка станица Панчево–Војловица